

Персоналії 

Чжу () — китайське прізвище.

Імператори 
 Чжу Гаочі
 Чжу Ді
 Чжу Їцзюнь
 Чжу Цзайхоу
 Чжу Хоуцун
 Чжу Хоучжао
 Чжу Цзяньшень
 Чжу Ціюй
 Чжу Чанло
 Чжу Чжанцзі
 Чжу Юаньчжан
 Чжу Юньвень
 Чжу Ютан
 Чжу Юцзянь
 Чжу Юцзяо

Інші 
 Чжу Сі — мислитель
 Чжу Де — воєначальник і політик, один з керівників КНР

Китайські прізвища